El término Ocaña puede referirse a:

Geografía e historia

Colombia 
 Ocaña, municipio de Norte de Santander, en Colombia;
 Convención de Ocaña, asamblea constituyente que se desarrolló en Ocaña (Colombia) en 1828;
 Diócesis de Ocaña,  (en latín: Dioecesis Ocaniensis), sede de la Iglesia Católica sufragánea de la arquidiócesis de Nueva Pamplona.
 Provincia de Ocaña, antigua entidad subnacional colombiana creada en 1850 como parte de las reformas llevadas a cabo en dicho país.

España 
 Ocaña, municipio de la provincia de Toledo, en España; 
 Batalla de Ocaña, batalla de la Guerra de la Independencia Española en la zona de Ocaña, de España, en 1809; 
 Mesa de Ocaña, (sub)comarca de la provincia de Toledo, en España.

Francia 
 Ocana, localidad en Francia.

Perú 
 Distrito de Ocaña, en la provincia de Lucanas, región Ayacucho.

Personajes
  Graciela Ocaña, ministra de Salud de Argentina;
  Anthony Ocaña, músico dominicano;
  Luis Ocaña, ciclista español que ganó el Tour de Francia en 1973;
  José Pérez Ocaña, pintor naïf español;
  José Ocaña Mateos, poeta español contemporáneo;
  Chico Ocaña, cantautor español de flamenco;
  Ramón Sánchez-Ocaña, presentador de TV español;
  Eduardo José Ocaña, político y educador ecuatoriano.
  Aitana Ocaña, cantante española actual.